Gai Anni Cimbre, pretor romà
 Publi Gabini Cimbre cavaller romà
 Luci Til·li Cimbre, un dels assassins de Juli Cèsar el 44 aC